Позо Колорадо има више значења:

 Позо Колорадо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо Колорадо (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Позо Колорадо (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Позо Колорадо (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику